Milberg ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Milberg (1854–1908), deutsche Schulgründerin und Schulleiterin
 Axel Milberg (* 1956), deutscher Schauspieler
 Joachim Milberg (* 1943), deutscher Ingenieur und Manager
 Ralv Milberg (* 1978), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Theodor Milberg (1889–1972), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP), MdL Preußen

Siehe auch:
 Mielberg
 Mihlberg